

Geografia 
 Cabanillas – comune spagnolo nella comunità autonoma della Navarra
 Cabanillas del Campo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Cabanillas de la Sierra – comune spagnolo nella comunità autonoma di Madrid
 Distretto di Cabanillas – distretto della provincia di San Román, in Perù

Persone 
 Dolores Cabanillas – religiosa argentina, fondatrice della congregazione delle suore Missionarie Francescane
 Nuria Cabanillas – ex ginnasta spagnola
 Ramón Cabanillas – poeta spagnolo in lingua gallega